Монт () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Бордер-Лурон. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65317.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 32 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 27 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 17 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 63,0 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 17 активных жителей работали 17 человек (11 мужчин и 6 женщин), безработных не было. Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Варфоломея (XII век) и пристройки к ней (башня и часовня). Исторический памятник с 1910 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи